Сан-Мигель-де-Агуайо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 36 км². Население — 159 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo

Муниципалитеты Кантабрии